Pilotaires valencians: 
 Antonio Reig Guerri, Tonico
 Antonio Reig Ventura, Rovellet